est un genre éteint et fossile de temnospondyle dissorophoïde au sein de la famille des Dissorophidae. Broiliellus est le plus étroitement lié au genre Dissorophus, et les deux ont été placés dans la sous-famille Dissorophinae. Broiliellus est connu de cinq espèces du Permien inférieur : l'espèce type est  et les autres espèces sont Broiliellus brevis, Broiliellus olsoni, Broiliellus arroyoensis et Broiliellus reiszi.

Présentation 
On pense maintenant qu'une espèce supplémentaire, Broiliellus novomexicanus, qui s'appelait à l'origine Aspidosaurus novomexicanus, ne fait pas partie du genre en tant que membre de la sous-famille des Eucacopinae.

Histoire de l'étude 
Le genre Broiliellus a été nommé pour la première fois par le paléontologue américain Samuel Wendell Williston en 1914 sur la base de deux crânes presque complets en articulation avec du matériel post-crânien datant du début du Permien et en provenance du Texas. Cette espèce a reçu le nom de Broiliellus texensis, le nom du genre faisant référence au paléontologue allemand Ferdinand Broili, et le nom de l'espèce étant pour la provenance géographique. L'holotype est actuellement déposé au Field Museum. Une deuxième espèce, Broiliellus brevis, issue du lit d'ossements d'Archer City au Texas, a été nommée en 1964 par le paléontologue canadien Robert Carroll ; l'holotype de cette espèce est actuellement déposé au Museum of Comparative Zoology. Deux autres espèces ont été nommées en 1967 par le paléontologue américain Robert DeMar, Broiliellus olsoni et Broiliellus arroyoensis, tous deux originaires du Texas. L'espèce la plus récente à être décrite était Broiliellus reiszi en 2013 par le paléontologue canadien Robert Holmes et ses collègues.

Phylogénie 
L'analyse phylogénétique de Schoch (2012) a révélé que le genre Broiliellus était le plus étroitement lié au genre Dissorophus. Cependant, les trois espèces de Broiliellus n'ont pas formé leur propre clade, mais plutôt une polytomie (relation évolutive non résolue) avec le genre Dissorophus.

Holmes et al. (2013) ont nommé une nouvelle espèce de Broiliellus, Broiliellus reiszi. Ils ont effectué deux analyses phylogénétiques en utilisant la matrice de données de Schoch (2012). Cette analyse a donné une topologie plus résolue et un Broiliellus monophylétique.

Cladogramme dans Dissorophoidea

Voir aussi 
 la liste des genres d'amphibiens préhistoriques

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

Taxon fossile décrit en 1914
Paléontologie aux États-Unis
Genre de temnospondyles (nom scientifique)
Temnospondyle (nom scientifique)
Amphibien du Permien
Genre d'amphibiens fossile
Amphibien disparu
Amphibien décrit au XXe siècle
Dissorophidae